Jahnstadion ist der Name folgender Stadien:

 Jahnstadion, Stadion in Berlin, siehe Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
 Jahnstadion (Bottrop), Stadion in Bottrop
 Jahnstadion, Stadion in Buchbach, siehe SMR-Arena
 Jahnstadion, Stadion in Gleiwitz, heute Gliwice, Polen, siehe Stadion Miejski (Gliwice)
 Jahnstadion (Göttingen), Stadion in Göttingen
 Jahnstadion (Hamm), Stadion in Hamm
 Jahnstadion (Marl), Stadion in Marl
 Jahnstadion (Mönchengladbach), Stadion in Mönchengladbach
 Jahnstadion (Neubrandenburg), Stadion in Neubrandenburg
 Jahnstadion (Neuss), Stadion in Neuss

 Jahnstadion (Rheda-Wiedenbrück), Stadion in Rheda-Wiedenbrück
 Jahnstadion (Rheine), Stadion in Rheine
 Jahnstadion (Rosenheim), Stadion in Rosenheim
 Jahnstadion, Stadion in Schönberg (Mecklenburg)
 Jahnstadion, Stadion in Schwäbisch Gmünd
 Jahnstadion (Stadthagen), Stadion in Stadthagen

Siehe auch:
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
 Ludwig-Jahn-Stadion